Les districts (Lao ເມືອງ, mueang) sont les subdivisions des provinces du Laos. Le pays en compte 148.

Liste des districts

Notes et références

Article connexe 
 Subdivisions du Laos

Subdivision au Laos
Liste en rapport avec le Laos